Онор () — португальська власна назва.

Топоніми

Ріу-де-Онор — парафія.